Полове́цкий язы́к (кипчако-половецкий, западно-кипчакский, куманский) — язык половцев (куманов, западных кыпчаков), живших в степи между Дунаем и Волгой в XI—XIV веках.

Относится к кыпчакско-половецкой подгруппе кыпчакской группы тюркских языков. Сведения о языке половцев даёт латино-персидско-куманский словарь и грамматика начала XIV века «Codex Cumanicus».

Из современных языков наиболее близкими к половецкому считаются  башкирский, крымскотатарский, караимский, крымчакский, татарский, карачаево-балкарский и кумыкский языки.

Образец текста 
Молитва «Отче наш»:

Atamïz, kim köktäsen! alɣïšlï bolsun seniŋ atïŋ!
Kelsin seniŋ χanlïχïŋ, bolsun seniŋ tilemegiŋ nečik kim köktä, alley yerdä!
Kündegi ötmäkimizni bizgä bügün bergil.
Daɣï yazuqlarmïznï bizgä bošatqïl, nečik biz bošatïrbiz bizgä yaman etkenlergä.
Daɣï yekniŋ sïnamaqïna bizni küvürmägil, basa barča yamandan bizni qutχarɣïl. Amen.

См. также 
 Кыпчакский язык
 Кыпчакские языки
 Армяно-кыпчакский язык
 Мамлюкско-кыпчакский язык
 Кодекс Куманикус

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Половцы
Средневековые языки
Кыпчакские языки